Lionti ist der Familienname folgender Personen:
 Francesca Lionti, italienische Schauspielerin
 Vincent Lionti (1959–2020), US-amerikanischer Violinist